Langdorf ist der Ortsname von

 Langdorf, Gemeinde im Landkreis Regen, Bayern
 Langdorf (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Langdorf (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Langdorf (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft von Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

 Langdorf TG, Ortsteil der Stadt Frauenfeld, Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:
 Längdorf
 Lengdorf (Begriffsklärung)
 Langendorf
 Langsdorf
 Langsdorff